Biała jak mleko, czerwona jak krew (powieść)
 Biała jak mleko, czerwona jak krew (film)